Bernard Vacqueret (1789-1869), francuski major i nauczyciel osiadły na ziemi polskiej
 Emil Vacqueret (1832-1907), polski urzędnik państwowy w służbie carskiej
 Alfons Vacqueret (1898-1991), oficer Wojska Polskiego i Armii Krajowej